Теджен:
 Теджен — річка в Туркменістані, Ірані, Афганістані.
 Теджен — місто в Туркменістані.
 Тедженське водосховище — водосховище на річці Теджен
 Тедженська оаза — оаза навколо міста Теджен